Бідзан (眉山) — гора у місті Токусіма, префектури Токусіма, Японія. 
 Бідзан (眉山) — гора у місті Ґіфу, префектури Ґіфу, Японія.

Див. також 
Маюяма (眉山)